Den Namen Ehrendorf tragen folgende Orte:

 Ehrendorf (Gemeinde Großdietmanns), Ortschaft und Katastralgemeinde von Großdietmanns, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Ehrendorf (Gemeinde Ohlsdorf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Ohlsdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

 der Ortsteil Kroge-Ehrendorf der Stadt Lohne im Landkreis Vechta in Niedersachsen, Deutschland